L'Autoroute A12 (o A12) belga parte da Bruxelles, fino ad arrivare al confine con i Paesi Bassi, congiungendosi con la Rijksweg 4. L'autostrada è lunga 55 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A012